Jaindl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Jaindl-Haring (1895–1944), österreichisch-deutscher Arbeiter und ein Opfer der NS-Kriegsjustiz
 Othmar Jaindl (1911–1982), österreichischer Bildhauer